Сан Емилио има више значења:

 Сан Емилио
 Сан Емилио (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Емилио (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Емилио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Емилио (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Емилио (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику